Ллойд Нил (; родился 10 декабря 1950, Толботтон, Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете штата Теннесси, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 31-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и всю свою спортивную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. В сезоне 1976/1977 годов Нил стал чемпионом НБА в составе «Блэйзерс». Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1973). В начале сезоне 1978/1979 годов получил травму колена, а по его окончании, так и не оправившись от неё, досрочно завершил карьеру. За ним в «Блэйзерс» закреплён номер 36. Всего за карьеру в НБА сыграл 435 игр, в которых набрал 4886 очков (в среднем 11,1 за игру), сделал 3370 подборов, 632 передачи, 178 перехватов и 324 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Университета штата Теннесси